II liga polska w hokeju na lodzie w sezonie 2011/2012 rozegrana została na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 1. sezon rozgrywek o mistrzostwo II ligi w hokeju na lodzie po reaktywacji rozgrywek na tym poziomie ligowym.

Inauguracja rozgrywek nastąpiła 22 października 2011 roku. Spotkania odbywały się na lodowiskach Tarnowie Podgórnym, Chwiałka (Poznań), Tor-Tor (Toruń), a finał na Torpolu (Opole). Sezon zakończył się w kwietniu 2012 roku, a triumfatorem była drużyna PTH Poznań.

Drużyny 
 Dzikie Krokodyle Poznań
 Hockey Club Poznań
 KH Wilki Śrem
 Mamuty Poznań
 PTH Poznań
 TMH Żółwie Piła
 WTH Wrocław
 WTH Września

Grupa zachodnia

Tabela sezonu zasadniczego 
Tabela zaktualizowana na dzień na dzień 24 marca 2013 roku po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Mistrz sezonu zasadniczego, uczestnictwo w play-off       = Uczestnictwo w play-off

Play-off

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Statystyki na stronie Poinstreak.com

II liga polska w hokeju na lodzie
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie